Алаш (с  — ист. боевой клич союза казахских племен) — алматинский стадион, расположен на проспекте Сейфулина. Специализируется в следующих направлениях: спортивные секции, обучение танцам, стадион, тренажёрный залы, фитнес-клуб, площадка для собаководов На этой территории находятся 3 футбольных поля стандартного размера, легкоатлетическая беговая дорожка, сектора прыжков в длину и сектор метания, учебный корпус

История 
1936 построен как стадион «Локомотив»

1956 на стадионе играет команда высшего уровня СО «Урожай» (примечание: на 2021 год переименована в «Кайра́т», играет в чемпионатах и еврокубке)

1991 переименован как «Алаш»

31 марта 2010 В ходе обсуждения Кайратом Закирьяновов привлечения инвестиций академией спорта и туризма было проговорено, что у них действует на стадионе два футбольных поля с естественным покрытием

11 ноября 2021 увеличение количества посетителей из ЖК «Теремки» с первой очереди квартир введённых в эксплуатацию, ожидаться вторая волна в конце следующего года, — по итогу новые посетители это люди которые интересуются спортом с достраиваемых в 2022 тридцати 9-ти этажек данного ЖК

1 декабря 2021 года на территории стадиона состоялось открытие футбольной Академии KIFS, в которой предусмотрены бесплатные тренировки для одарённых воспитанников. Ребята которые там тренируются успешно выступают на первенствах республики и чемпионатах города (примечание: публикация в спортивная прессе сайт prosports.kz специализированным источником спортивной информации в Республике Казахстан, создан в 2008 году)

Примечания 

Стадионы Казахстана
Спортивные сооружения Алма-Аты